Сан-Андрес-и-Саусес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 42,75 км². Население 4 874 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается богоматерь де Монтсеррат.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma.

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе